Izquierda Radical puede referirse a:
 la izquierda radical como concepto: una familia de partidos políticos.
 Izquierda Radical, un partido político de Dinamarca;
 Partido de Izquierda Radical, un partido político de Chile, que luego se transformó en el Partido Socialdemocracia Chilena;
 Coalición de la Izquierda Radical (nombre completo: Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς, Synaspismós Rizospastikís Aristerás), un coalición política de Grecia.